Elaphognathia är ett släkte av kräftdjur. Elaphognathia ingår i familjen Gnathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Elaphognathia